Governo Drnovšek può riferirsi a quattro governi della Repubblica Slovena guidati da Janez Drnovšek:
Governo Drnovšek I, in carica dal 14 maggio 1992 al 25 gennaio 1993;
Governo Drnovšek II, in carica dal 25 gennaio 1993 al 27 febbraio 1997;
Governo Drnovšek III, in carica dal 27 febbraio 1997 al 7 gennaio 2000;
Governo Drnovšek IV, in carica dal 30 novembre 2000 al 19 dicembre 2002.